Альмаденехос ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сьюдад-Реаль, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Валье-де-Алькудия. Занимает площадь 102,88 км². Население — 468 человек (на 2010 год). Расстояние — 88 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Муниципалитеты Сьюдад-Реаля